Турнир в группе С в рамках 42-го чемпионата мира и одновременно 53-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Болгарии.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица 

+ преимущество по результатам личной встречи

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1975
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1975

Ссылки 

 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

2